Schlacht bei Friedberg steht für:
 Schlacht bei Friedberg (Hessen), Schlacht des Ersten Koalitionskriegs, geschlagen am 9. und 10. Juli 1796
 Schlacht bei Friedberg (Bayern), Schlacht des Ersten Koalitionskriegs, geschlagen am 24. August 1796